

Населені пункти та їхні частини
 Опатовиці — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Опатовиці — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Опатовиці — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Опатовиці — частина міста Тарновські Гури в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства
 Опатовиці — колонія в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки